Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Lukáš Dlouhý 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Peter Wessels (Campione)

 Guillermo García López (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Marco Chiudinelli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2004